Большие Козлы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Большие Козлы — деревня в Щучинском районе Гродненской области.

Россия 
Топоним
 Большие Козлы — деревня в Перемышльском районе Калужской области.
Гидроним
 Большие Козлы — река в Архангельской области, на территории Приморского заказника.